Athor bezeichnet:
 die Landschaft Assyrien bei dem syrischen Historiker Bar Hebräus (Chronographie)
 die Göttin Hathor aus der ägyptischen Mythologie
 den Asteroiden (161) Athor

Athor ist der Familienname folgender Personen:
 George Athor Deng (1962–2011), südsudanesischer Politiker und Rebellenführer

Siehe auch:
 Ator